Houlihan ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Brendan Houlihan (1911–1975), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Eldoret
 Pat Houlihan (Patrick Houlihan) (1929–2006), englischer Snookerspieler